Laubenheim peut faire référence à :

Allemagne 
 Laubenheim, commune de l'arrondissement de Bad Kreuznach, en Rhénanie-Palatinat ;
 Laubenheim, quartier de la ville de Mayence, en Rhénanie-Palatinat ;

France 
 Laubenheim, écart de la commune de Mollkirch, en Alsace.